L'Euroformula Open 2017  è stata la quarta edizione del campionato Euroformula Open. Ha avuto inizio il 29 Aprile sul Circuito di Estoril e si è conclusa il 29 ottobre sul Circuito di Barcellona, dopo sedici gare suddivise in otto tappe. La serie ha utilizzato vetture di Formula 3 prodotte da Dallara e motorizzate unicamente da Toyota.

Team e piloti

Calendario 
Il calendario provvisorio è stato annunciato il 1º ottobre 2016. Tutte le tappe si sono svolte come supporto alla stagione del campionato International GT Open eccetto la tappa di Jerez che si è svolta insieme ai campionati FIA Formula 2 e GP3.

Classifiche

Euroformula Open

Piloti 
I punti sono assegnati secondo lo schema:

Rookie 
I punti sono assegnati secondo lo schema:

Team 
I punti sono assegnati secondo lo schema:

Note

Collegamenti esterni 
 

2017